Chu kan som auktorsförkortning betyda:

 Cheng De Chu
 Ge Lin Chu

Robotskapade auktorsförkortningar